Burchardt ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Schliephake-Burchardt (* 1971), deutsche Konditorin, Buchautorin und Fernsehjurorin
 Brigitte Burchardt (* 1954), deutsche Schachspielerin
 Erich Burchardt (1867–1948), deutscher Politiker (DVP/DNVP)
 Fritz Burchardt (auch Frank Burchardt; 1902–1958), deutscher Ökonom
 Hans-Jürgen Burchardt (* 1962), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Hermann Burchardt (1857–1909), deutscher Forschungsreisender und Fotograf
 Lothar Burchardt (* 1939), deutscher Historiker
 Matthias Burchardt (* 1966), deutscher Bildungsphilosoph

 Rainer Burchardt (1945–2022), deutscher Journalist
 Regina Mapeli Burchardt (* 1983), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Stephan Burchardt (* 1983), deutscher Kameramann
 Ulla Burchardt (* 1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Ulrich Burchardt (* 1971), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Burchard
 Burchart
 Burchhard